Појам "Дезен" може се односити на:

 Дезен (уметност) — појам у ликовној уметности, најчешће моди
 Дезен (Вестервалд) — општина је у немачкој савезној држави Рајна-Палатинат